Rosenbusch bezeichnet:
 Rosenbusch zu Notzing (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 eine die Landesgrenze Bremen/Niedersachsen überschreitende Siedlung in Beckedorf (Schwanewede) und Blumenthal (Bremen)

Rosenbusch ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Teobaldo Rosenbusch (1913–2003), argentinischer Tiermediziner
 Franz Rosenbusch (1887–1969), argentinischer Tiermediziner
 Friedrich Wilhelm von Rosenbusch (1726–1795), preußischer Generalmajor
 Georg Rosenbusch (1890–1944), deutscher Generalleutnant
 Gerlind Rosenbusch, deutsche Schauspielerin und Moderatorin, die in plattdeutscher Sprache spielt und moderiert
 Hans Christoph von Rosenbusch (1717–1785), preußischer Generalmajor
 Heinrich Rosenbusch (1836–1914), deutscher Mineraloge und Geologe
 Heinrich Butenandt von Rosenbusch (1634–1701), russischer Kaufmann, Unternehmer und Metallurg
 Jürg P. Rosenbusch (* 1938), Schweizer Arzt und Biochemiker

 Lambert Rosenbusch (1940–2009), deutscher Architekt und Designer
 Lotte Rosenbusch (1924–2010), deutsche Malerin und Restauratorin
 Werner Rosenbusch (1924–2016), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner

Siehe auch: